HCPS puede referirse a:
Escuelas Públicas del Condado de Henrico (Henrico County Public Schools).
Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough (Hillsborough County Public Schools).